Алеко е българско мъжко име. То е кратка форма на Александър, чието значение е „защитник на мъжете“.

Алеко може да се отнася до:

 Алеко Константинов (1863 – 1897) – български писател и народен будител
 Александър (Алеко) Богориди, още наричан Алеко паша (1822 – 1910) – османски държавник от български произход
 Алеко Василев, също наричан Алеко паша (1891 – 1924) – български революционер
 Алеко Пишутов (1918 – 1947) – гръцки комунистически деец и партизанин
 Алеко Кюркчиев (1960-) – български политик
 Алеко – герой на Ал. С. Пушкин

 Алеко Константиново – село в община Пазарджик
 Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – София
 хижа Алеко – туристическа хижа на Витоша
 Алеко – туристическо дружество
 Международен литературен конкурс „Алеко“
 ВЕЦ „Алеко“ – ВЕЦ, част от Баташкия водносилов път
 Алеко – наименование на кабелен телевизионен канал в Свищов
 Москвич „Алеко“ – модел на автомобила марка „Москвич“.
 Алеко (опера) – опера от Сергей Рахманинов
 Алеко (остров) – български дунавски остров